Zubiri steht für:
 Zubiri (Navarra), Ort in Spanien

Personen:
 Claudio Sillero-Zubiri (* 1960), argentinischer Mammaloge und Naturschützer
 Juan Miguel Zubiri (* 1969), philippinischer Politiker
 Serafín Zubiri (* 1964), spanischer Sänger, Komponist und Pianist
 Xavier Zubiri (1898–1983), spanischer Philosoph